Лидия Кякшт:
 Кякшт, Лидия Георгиевна (1885—1959) — артистка балета и педагог, солистка Мариинского театра и театра «Эмпайр», участница «Русских сезонов» Дягилева; сестра Георгия Кякшта.
 Кякшт, Лидия Евгеньевна (1905—1976) — советский монтажёр мультипликационных фильмов.